Агвакатиљо има више значења:
  Агвакатиљо (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агвакатиљо (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику